Михаи́л Сини́цын:
 Синицын, Михаил Владимирович (род. 1982) — член Молодёжной общественной палаты РФ, член президиума партии «Народный союз».
 Синицын, Михаил Михайлович (1944—2012) — советский и российский спортсмен и тренер, мастер спорта по фехтованиюПамяти великого тренера… // kometaspb.ru, 23.08.2012.
 Синицын, Михаил Михайлович — президент международной общественной организации «Международная ассоциация качества».
 Синицын, Михаил Николаевич (1925—2007) — полный кавалер ордена Славы. Примечания